Lapin (französisch für „Kaninchen“) steht für:

 Lapin (Magazin), französisches Comicmagazin

Lapin ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron S. Lapin, US-amerikanischer Erfinder der Sprühdosen-Schlagsahne ("Reddi-wip")

 Alexei Lapin (* 1966), russischer Jazzpianist
 Boris Arkadjewitsch Lapin (* 1921), russischer Mediziner
 Jean-Michel Lapin (* 1960er Jahre), haitianischer Politiker
 Leonhard Lapin (1947–2022), estnischer Architekt und Künstler
 Pjotr Iwanowitsch Lapin (1909–1986), sowjetischer Dendrologe
 Sergei Georgijewitsch Lapin (1912–1990), sowjetischer Diplomat, Journalist und Rundfunkintendant
 Serhij Lapin (* 1962), ukrainischer Boxtrainer

Siehe auch:
 Lapine
 Lapina
 Lappin